Tutte le mattine del mondo, romanzo di Pascal Quignard del 1987.
Tutte le mattine del mondo, film di Alain Corneau del 1991 tratto dal romanzo.